Příjmení Kopal nosí více významných osobností:

 Bohumil Brand-Kopal (1890–1968) – c. k. důstojník, příslušník rodu Kopalů
 Daniel Kopál (1970–2020) – český moderátor
 Gustav Kopal (1913/1920–1968) – československý válečný letec
Josef Kopal (1819–1894) – c. k. generálmajor, příslušník rodu Kopalů 
 Josef Kopal (1883–1966) – český literární historik, vysokoškolský profesor a překladatel
 Karel Kopal (1788–1848) – c. k. důstojník, příslušník rodu Kopalů
 Karel Kopal (1833–1912) – c. k. generálmajor, příslušník rodu Kopalů
 Miroslav Kopal (* 1963) – český sdruženář
 Oldřich Kopal (1931–2011) – český horolezec
 Petr Kopal (1834–1917) – český římskokatolický duchovní, novinář, redaktor a spisovatel
 Robert Kopal (1842–1866) – c. k. důstojník, příslušník rodu Kopalů
 Viktor Brand-Kopal (1886–1959) – doktor práv, c. k. důstojník, příslušník rodu Kopalů
 Viktor Kopal (1836–1892) – c. k. důstojník, příslušník rodu Kopalů
 Wilhelm Kopal (1853–1908) – c. k. důstojník, příslušník rodu Kopalů
 Zdeněk Kopal (1914–1993) – český astronom a astrofyzik

Související články 

 Kopalův památník